MacPhail ist der Familienname folgender Personen:

 Angus MacPhail (1903–1962), britischer Drehbuchautor
 Lee MacPhail (1917–2012), US-amerikanischer Baseballfunktionär
 Lloyd MacPhail (1920–1995), kanadischer Politiker

Siehe auch:
 McPhail